

Костел Святої Трійці (Берестечко)
 Костел Святої Трійці (Брухналь)
 Костел Святої Трійці (Зіньків)
 Костел Святої Трійці (Івано-Франкове)
 Кафедральний костел Святої Трійці (Луцьк)
 Костел Святої Трійці (Любомль)
 Костел святої Трійці (Меджибіж)
 Костел Святої Трійці (Надвірна)
 Костел Святої Трійці (Невірків)
 костел Святої Трійці, смт. Немирів
 Костел Святої Трійці (Олесько)
 Колегіальний костел Святої Трійці (Олика)
 Костел Святої Трійці (Соколівка)
 Костел Святої Трійці (Устя-Зелене)

Костел Святої Трійці (Глибоке)

костел Святої Трійці (Краків)

Див. також 
 Церква Святої Трійці